The Great Detective (televisieserie), Canadese detective serie uit 1979-1982;
The Great Detective (compositie), een compositie van de Brit Richard Arnell uit 1953.